Атаскадерос има више значења:

 Атаскадерос (Камарго), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Атаскадерос (Гвадалупе и Калво), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Атаскадерос (Уехотитан), насеље у савезној држави Чивава у Мексику